AAMI Classic — выставочный теннисный турнир для профессиональных теннисистов, проводящийся с 1988 года. Он проводится ежегодно в январе, прямо перед Открытым чемпионатом Австралии, на стадионе Койонг в Койонге, Мельбурн, Австралия.

Регламент турнира 
Восемь приглашённых теннисистов, посеянных согласно рейтингу ATP на момент проведения турнира, начинают соревнование со стадии четвертьфинала. Победители выходят в полуфинал, а проигравшие — в утешительный раунд плей-офф где разыграют места с 5-е по 8-е. Проигравшие в полуфиналах встретятся в матче за 3-е место, а победители — в финале.

Турнир проводится за неделю до первого турнира Большого шлема в регулярном сезоне, Открытого чемпионата Австралии, показательные матчи часто организуются вне соревнований, чтобы лучшие игроки, не имеющие практики, могли играть матчи перед Открытым чемпионатом Австралии.

История 
Первый выставочный турнир Койонга состоялся в 1988 году, когда Открытый чемпионат Австралии по теннису переместился с кортов теннисного клуба на стадионе Койонг, который стал слишком маленьким для проведения мероприятия, в недавно построенный Национальный теннисный центр в парке Флиндерс (который впоследствии стал известный как Мельбурн-Парк в 1996 году). 

В декабре 1988 года, чтобы позволить участникам подготовиться к Открытому чемпионату Австралии 1989 года, и играть на традиционных травяных кортах клуба, соревнование с участием шестнадцати человек, в котором участвовали пятнадцать австралийских игроков и Горан Иванишевич из Хорватии. Пэт Кэш победил в финале соотечественника Уолли Мазура.

Турнир проводился ежегодно вплоть до начала мировой пандемии вируса SARS-CoV-2, вследствии чего в 2020 и 2021 годах он был отменен.

Финалисты разных лет

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1988 года
Теннисные турниры в Австралии
Показательные теннисные турниры